ПТУ:
 ПТУ — профессионально-техническое училище.
 ПТУ — парашютно-тормозная установка.
 ПТУ — паротурбинная установка.
 ПТУ — передвижная телевизионная установка или промышленная телевизионная установка.
 ПТУ — Полтавский технический университет.
 ПТУ — Подъёмо-транспортные установки.
 ПТУ — пожарно-техническое училище.
 ПТУ — Полтавское троллейбусное управление.
 ПТУ — почтово-телеграфное управление.
 ПТУ — Приволжское таможенное управление.
 ПТУ — Погрузочно-транспортное управление.
 ПТУ — Пекинский транспортный университет
ПТУ — Производственно-технические указания